Jozef Kováčik (* 1. ledna 1980, Topoľčany) je bývalý slovenský profesionální hokejista.

Statistiky

Klubové statistiky

Externí odkazy 
 

 
 

Slovenští lední hokejisté
Slovenští hokejoví obránci
Hokejisté Slovenské extraligy
Hráči HC Kometa Brno
Hokejisté HC Slovan Bratislava
Narození 1. ledna
Narození v roce 1980
Narození v Topoľčanech
Žijící lidé
Muži